Лобжані́дзе () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Елгуджа Лобжанідзе (* 1992) — грузинський футболіст.
 Саба Лобжанідзе (* 1994) — грузинський футболіст.
 Уча Лобжанідзе (* 1987) — грузинський футболіст.

Грузинські прізвища